W termodynamice:
 entropia – pojęcie termodynamiczne
 entropia von Neumanna – rodzajów entropii mechanice kwantowej
W teorii informacji:
 entropia (teoria informacji) – ujęcie entropii w terminach teorii informacji i statystyce
 entropia warunkowa – rodzaj entropii stosowany w teorii informacji
Inne znaczenia:
 Entropia Universe – gra komputerowa
 Entropia – album Pain of Salvation